Lioubov Iegorova (1880-1972), une danseuse étoile d'origine russe ;
 Lioubov Iegorova (1966-), une skieuse de fond russe.